Георгий Давиташвили:
 Давиташвили, Георгий Анзорович (род. 1961) — режиссёр кино и телевидения, сценарист, прозаик, график, живописец, арт-критик, кинокритик, кандидат архитектуры.
 Давиташвили, Георгий Михайлович (1893—1966) — грузинский актёр. Народный артист Грузинской ССР (1934).